Halpa-szulupisz, i. e. 13. századi hettita herceg
 Halpaszulupi, i. e. 11–10. századi melídi uralkodó